Панчево се може односити на:
 Панчево
 Град Панчево
 Панчево (Бугарска)
 Панчево (Украјина)

Види још 
 Панчело